Васичи — название населённых пунктов:

Россия 
 Васичи — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Васичи — деревня в Советском районе Кировской области.